Лас Сијенегитас има више значења:

 Лас Сијенегитас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Сијенегитас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Сијенегитас (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Сијенегитас (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Сијенегитас (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Сијенегитас (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику